Сине-золотая короткоклювая танагра () — вид птиц из семейства танагровых. Выделяют два подвида.

Распространение 
Обитают в Коста-Рике и Панаме.

Описание 
Длина тела 13,3—15 см. Радужные оболочки красные. У представителей номинативного подвида корона ярко-синяя, клюв чёрный и крепкий. Крылья и хвост тёмно-синие, почти чёрные. Брюшко, бока и грудка при этом золотые.

Самцы и самки идентичны с точки зрения человека, но зрение птиц различает их.

Биология 
Питаются преимущественно фруктами и членистоногими. Наблюдалось питание цветами, нектаром, тараканами, муравьиными королевами и пауками. Этих птиц обычно наблюдают парами или небольшими группами.

Подвиды 
Выделяют два подвида:
  — Коста-Рика
  — Панама

Примечания

Литература

Ссылки 
 Hofiani, S., C. H. Richart, and K. J. Burns (2020). Blue-and-gold Tanager (Bangsia arcaei), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bagtan1.01

Bangsia
Животные, описанные в 1869 году
Птицы Центральной Америки